Malibu – miasto w stanie Kalifornia w USA
 malibu – napój alkoholowy
 Chevrolet Malibu – samochód osobowy produkowany przez General Motors
 „Malibu” – singel grungowego zespołu Hole
 „Malibu” – singel Miley Cyrus